L'odonyme place de la Monnaie est porté par plusieurs places publiques :

Belgique 
 Muntplein (Anvers) (« Place de la Monnaie » à Anvers)
 Place de la Monnaie de Bruges (« Muntplein » en flamand)
 Place de la Monnaie de Bruxelles (« Muntplein » en flamand)

France 
 place de la Monnaie de Nantes
 place de la Monnaie de Pau

Pays-Bas 
 Muntplein (Amsterdam) (« Place de la Monnaie » d'Amsterdam)
 Muntplein (Kampen) (« Place de la Monnaie » à Kampen)
 Muntplein (Utrecht) (« Place de la Monnaie » à Utrecht)

Monnaie